El Archiduque Amadeo de Austria-Este, príncipe de Bélgica (Woluwe-Saint-Lambert, 21 de febrero de 1986), es el hijo mayor de la princesa Astrid de Bélgica y su esposo, el archiduque Lorenzo de Austria-Este, es también el nieto mayor del rey Alberto II de Bélgica y de la reina Paola

Biografía 
El archiduque Amadeo (Amedeo Marie Joseph Carl Pierre Philippe Paola Marcus d'Aviano) nació en Woluwe-Saint-Lambert, Bruselas, el 21 de febrero de 1986), sus padrinos de bautizo fueron su tío materno el  rey Felipe de Bélgica y su abuela materna la reina.Paola.

Después de hacer educación secundaria en la escuela de los jesuitas Sint-Jan Berchmans de Bruselas, terminó su educación en el Sevenoaks School en Kent, Inglaterra, entre 2001 y 2004. Luego pasó un año de formación en la Real Escuela Militar de Bélgica y se convirtió en un reservista después de terminar su servicio militar. En septiembre de 2005, comenzó sus estudios en la London School of Economics (LSE), graduándose en 2008. De 2009 a 2012 trabajó para la firma Deloitte en Nueva York. Amadeo retomó sus estudios, formándose en la Universidad de Columbia. Reside en Nueva York.

Es padrino de bautismo de su prima hermana Isabel, duquesa de Brabante.

Además de los tradicionales títulos de la Casa de Austria, desde 1991 ostenta por decreto real el título de «príncipe de Bélgica». Actualmente reside con su esposa y sus hijos en Basilea, Suiza, donde trabaja para la entidad Gutzwiller & Cie, un banco del cual su padre es uno de los cuatro propietarios.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en Roma en la Basílica de Santa María en Trastevere el 5 de julio de 2014 con la periodista italiana Isabel María Rosboch von Wolkenstein (Roma, 9 de septiembre de 1987), hija de Ettore Rosboch von Welkenstein y Anna Maria de Smecchia, es nieta ilegítima del príncipe Felipe Caracciolo con la baronesa Isabel Jaworski. Son padres de dos hijos:

 Archiduquesa Ana Astrid María de Austria-Este (17 de mayo de 2016).
 Archiduque Maximiliano Lorenzo Hércules Carlos Marcos de Aviano de Austria-Este (6 de septiembre de 2019).

Títulos y tratamientos 
 21 de febrero de 1986-2 de diciembre de 1991: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Amadeo de Austria-Este Príncipe real de Hungría y Bohemia.
 2 de diciembre de 1991- presente: Su Alteza Imperial y Real el príncipe Amadeo de Bélgica, archiduque de Austria-Este, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Belga (en inglés y francés)

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bélgica
Nobles de Bélgica del siglo XX
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Casa de Austria-Este
Católicos de Bélgica